Николай Гаврилович Аболмасов (1938—2020) — советский и российский врач-стоматолог, доктор медицинских наук, профессор Смоленского государственного медицинского университета.

Биография 
Николай Гаврилович Аболмасов родился 25 апреля 1938 года в селе Вязовое Щигровского района Курской области. С 1949 года жил в городе Ельце Липецкой области, окончил там среднюю школу, затем с отличием — медицинское училище. Работал фельдшером-акушером на станции Дон. В 1962 году окончил Калининский государственный медицинский институт, получив специальность врача-стоматолога и по распределению был направлен в Ржевскую центральную районную больницу. С 1967 года — на преподавательской работе в Смоленском государственном медицинском институте (академии, университете), был ассистентом, затем доцентом кафедры ортопедической стоматологии. В 1977 году возглавил курс детской стоматологии, впоследствии выделившийся в кафедру детской стоматологии. С 1984 по 2008 годы заведовал кафедрой ортопедической стоматологии. Оставив руководящую работу, до самой смерти продолжал работать профессором на той же кафедре.

Аболмасов в общей сложности опубликовал более 320 научных работ, в том числе 2 учебных пособия и 2 монографии. Был соавтором учебника «Ортопедическая стоматология», выдержавшего 10 переизданий. Под руководством Аболмасова было защищено 7 кандидатских диссертаций. Являлся главным внештатным детским стоматологом Смоленской области. В 2011—2017 годах был председателем Ассоциации стоматологов Смоленской области. Избирался академиком Российской академии естественных наук.

Умер 12 февраля 2020 года, похоронен на кладбище деревни Красное Краснинского района Смоленской области.

Награды 
 Заслуженный врач Российской Федерации (8 мая 2004 года);
 Медали;
 Знак «Отличник здравоохранения» (1976).

Ссылки 
 Аболмасов Николай Гаврилович на сайте «Смоленский некрополь».
 Некролог памяти профессора кафедры ортопедической стоматологии с курсом ортодонтии, доктора медицинских наук Аболмасова Николая Гавриловича. // Официальный сайт стоматологической ассоциации России, 2020.

Выпускники Тверского государственного медицинского университета
Стоматологи СССР
Стоматологи России
Стоматологи XX века
Стоматологи XXI века
Авторы учебников медицины
Члены РАЕН
Преподаватели Смоленского государственного медицинского университета
Похороненные в Краснинском районе